Тарде́тс-Соролю́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Административный центр кантона Монтань-Баск. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64533.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 45 км к юго-западу от По.

На юго-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 603 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 292 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 204 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 204 активных жителей работали 189 человек (101 мужчина и 88 женщин), безработных было 15 (9 мужчин и 6 женщин). Среди 88 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XIX век)
 Часовня Св. Марии Магдалины

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи